«Ро́кки» () — американский спортивный драматический фильм с Сильвестром Сталлоне в роли боксёра Рокки Бальбоа. Производство организовывалось и контролировалось продюсерами Ирвином Уинклером, Робертом Чартоффом и их компанией Chartoff-Winkler Productions, а на должность режиссёра был нанят Джон Эвилдсен, снявший фильм по сценарию Сталлоне. Среди прочих актёров, задействованных в фильме, значатся Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс в роли Аполло Крида, Бёрджесс Мередит и другие.

Первый прокатный кинопоказ фильма состоялся 21 ноября 1976 года в Нью-Йорке, а полноценный кинотеатральный прокат в США начался 3 декабря того же года. При производственном бюджете до 1,1 млн долларов «Рокки» стал самым кассовым фильмом года в американском кинопрокате (117,2 млн), а в кинопрокате других стран собрал 107,8 млн, сумев заработать в целом 225 млн. Фильм удостоился преимущественно положительных отзывов зрителей и критиков, а также завоевал три премии «Оскар» и премию «Золотой глобус», принёся широкую известность исполнителю главной роли Сильвестру Сталлоне. Успех фильма также поспособствовал созданию одноимённой медиафраншизы, которая насчитывает 7 фильмов-продолжений с неизменным участием Сталлоне в качестве актёра и сценариста — 5 прямых сиквелов, выходивших с 1979 по 2006 годы, а также два фильма побочной серии о сыне Аполло Крида и его наставнике Рокки Бальбоа, начавшейся в 2015 году с ленты «Крид: Наследие Рокки».

В 2006 году фильм вошёл в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение.

Сюжет 
Действие фильма происходит с 25 ноября 1975 по 1 января 1976, в городке  неподалёку от Филадельфии. Главный герой Рокки Бальбоа — боксёр-любитель. Днём Рокки выбивает деньги у должников своего босса — местного криминального авторитета Тони Гаццо, а по вечерам тренируется и выступает на ринге. Сам он живёт в нищете в маленькой квартире в старом доме. Рокки пытается познакомиться с застенчивой девушкой Эдриан Пеннино, продавщицей в зоомагазине и младшей сестрой его друга Полли. Поначалу она не обращает внимания на парня, он косноязычен и имеет криминальную репутацию. Однако Рокки упорно добивается расположения девушки и приглашает её на свидание. Они начинают встречаться.

Случилось так, что чемпион мира Аполло Крид решил провести свой очередной бой в Филадельфии. Однако накануне поединка соперник Аполло получает серьёзную травму руки. Не желая откладывать намеченный бой, Крид решает встретиться с каким-нибудь местным новичком и развернуть из этого помпезную рекламную акцию, приуроченную к 200-летию США. Так чемпион планирует ещё больше раскрутить своё имя и увеличить популярность. Аполло понравилась кличка Рокки — «Итальянский жеребец» (), и он решает дать неизвестному боксёру шанс стать чемпионом мира в тяжелом весе. Тренеры замечают, что Рокки боксирует в правосторонней стойке, неудобной для Аполло, но тот не обращает внимания, предполагая «положить» противника в третьем раунде.

Рокки поначалу отказывается от поединка, ссылаясь на то, что он не соответствует уровню Аполло и публика будет разочарована. Помимо разницы в мастерстве, Аполло превосходит физически. Вес Рокки — 90 кг, вес Аполло — 98 кг. Однако предложенные $150 тыс. заставляют согласиться. Рокки начинает усиленно готовиться к бою и тренируется под руководством отставного боксёра Микки Голдмилла. Бой начинается 1 января 1976 года. Аполло устраивает целое представление, войдя в зал в образе Джорджа Вашингтона и затем Дяди Сэма. Аполло не относится к противнику серьёзно, но Рокки в первом же раунде посылает чемпиона мира в нокдаун. Крид теснит Рокки. У него заплыл от ударов глаз, и Рокки просит секундантов разрезать кровоподтек, чтобы он мог видеть. Благодаря своей природной способности держать удар, Бальбоа выстоял все 15 раундов. В конце боя он едва не склоняет чашу весов в свою сторону. У Аполло сломано ребро, он не может дышать, но дотягивает до последнего раунда. Аполло выигрывает судейским решением с минимальным перевесом. В концовке Эдриан прорывается сквозь толпу репортеров и бросается в объятья Рокки.

В ролях 

Джо Фрейзер сыграл сам себя перед началом боя между главными героями. Одного из главных уличных певцов, поющих возле огня, сыграл родной брат Сильвестра Сталлоне — Фрэнк Сталлоне.

Производство

Подготовительный период

Замысел 
Сильвестр Сталлоне написал сценарий для «Рокки» за три с половиной дня, вскоре после просмотра боя между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером, который состоялся в Ричфилдском Колизее в Ричфилде, штат Огайо, 24 марта 1975 года. Уэпнер проиграл техническим нокаутом в 15-м раунде, и немногие ожидали, что этот бой продлится так долго. Несмотря на то, что эта история побудила Сталлоне начать работу над «Рокки», он впоследствии отрицал, что Уэпнер вдохновил его на написание сценария, и даже предложил Уэпнеру попробоваться на роль спарринг-партнера Рокки в «Рокки 2». Уэпнер оказался очень слабым актёром и не прошёл кастинг. В дальнейшем, по словам Уэпнера, Сталлоне обещал дать ему роль в каком-нибудь из своих фильмов, но так этого и не сделал. В 2003 году Уэпнер подал в суд на Сталлоне, обвинив последнего в том, что тот нажился на его биографии, ничего не заплатив. Сталлоне утверждал, что прямых отсылок к биографии Уэпнера в фильме не было, а сам Чак уже получил свою долю славы как «настоящий Рокки», так как эти слухи быстро распространились ещё до премьеры фильма. Иск был удовлетворен вне суда, после того как Сталлоне выплатил Уэпнеру неразглашённую сумму. Другие источники вдохновения для фильма, возможно, включали характеристики реальных боксеров Рокки Марчиано и Джо Фрейзера, а также автобиографию Рокки Грациано «Somebody Up There Likes Me» и одноименный фильм.

Кинокомпании «United Artists» понравился сценарий Сталлоне, и компания рассматривала его как возможный инструмент для известной звезды, таких как Роберт Редфорд, Райан О’Нил, Бёрт Рейнольдс или Джеймс Каан. Сталлоне настаивал на том, чтобы самому сыграть главного героя, вплоть до постановки ультиматума. Позже Сталлоне говорил о том, что никогда не простил бы себя, если бы фильм стал успешным с кем-то другим в главной роли. Он также знал, что продюсерский контракт Ирвина Уинклера и Роберта Чартоффа со студией позволили бы ему «наладить» проект в случае нехватки средств. Производители также обеспечили любые возможные убытки с помощью своего большого бюджета (чьи возможные потери были покрыты успехом «Рокки»). Бюджет производства фильма в итоге составил 1 075 000 долларов, а еще 100 000 долларов были потрачены на гонорары продюсеров и 4,2 миллиона долларов — на рекламные расходы.

Актёрский состав 
Хотя Чартофф и Уинклер были в восторге от сценария и идеи Сталлоне, играющего главную роль, они не решались иметь неизвестный заголовок фильма. У продюсеров также возникли проблемы с разыгрыванием других главных персонажей в этой истории, поскольку Аполло Крид и Эдриан сыграли в фильме необычайно поздно по производственным стандартам (оба были в конечном итоге сняты в один и тот же день). Реальный боксёр Кен Нортон, который первоначально разыскивался на роль Аполло Крида, ушёл, и роль в конечном итоге была отдана Карлу Уэзерсу. У Нортона было три поединка с Мухаммедом Али, на которых свободно базировался Крид. Согласно The Rocky Scrapbook, на роль Эдриан изначально была выбрана актриса Кэрри Снодгресс, но денежный спор заставил продюсеров искать другие варианты. Сьюзен Сарандон прошла прослушивание на роль, но была признана слишком симпатичной для персонажа. После последующего прослушивания Талии Шайр продюсеры и режиссёр настояли на том, чтобы она сыграла свою роль.

Боксёр Джо Фрейзер имеет эпизодическую роль в фильме. На персонажа Аполло Крида оказал влияние боксёр Мухаммед Али, который трижды сражался с Фрейзером. Во время 49-й церемонии вручения премии Оскар в 1977 году Али и Сталлоне устроили короткое комическое противостояние, чтобы показать, что Али не обиделся на фильм. Некоторые из самых запоминающихся моментов сюжета — сцены боёв Рокки и его пробежка по ступеням художественного музея Филадельфии во время подготовки к бою — взяты из реальной карьеры Джо Фрейзера, за которые он не получил никаких денег от создателей фильма.

Из-за сравнительно небольшого бюджета фильма члены семьи Сталлоне играли второстепенные роли. Его отец звонит в колокол, чтобы сигнализировать о начале и конце раунда, его брат Фрэнк играет уличного певца, а его первая жена Саша была фотографом. Другие камео включают в себя спортивного комментатора Стю Нахана, играющего самого себя, наряду с радио- и телеведущим Биллом Болдуином, и Ллойда Кауфмана, основателя независимой кинокомпании Troma, выступающего в роли пьяного. У Дианы Льюис, в то время ведущей новостей в Лос-Анджелесе, а затем в Детройте, есть небольшая сцена в качестве репортера телевизионных новостей. Тони Бёртон появился в роли тренера Аполло Крида, Тони Эверса, роль, которую он мог бы сыграть во всей серии «Рокки», хотя ему не дали официального имени до «Рокки II».

Съёмочный период 
Съёмки «Рокки» начались 9 января 1976 года. Они происходили в основном по всей Филадельфии, а несколько сцен снимались в Лос-Анджелесе. Новая камера «Steadicam» Гарретта Брауна использовалась для плавной съёмки во время пробежек вместе с Рокки, тренировок и бега по лестнице художественного музея Филадельфии, которую теперь в разговорной речи называют «ступени Рокки».

Определенные элементы истории были изменены во время съемок. Оригинальный сценарий имел более мрачный оттенок: Микки был изображен как расист, и сценарий закончился тем, что Рокки бросил бокс после того, как понял, что, в конце концов, он не хочет быть частью мира профессионального бокса.

Сталлоне и Уэзерс получили травмы при съёмках финального боя: у Сталлоне были ушибы ребер, а у Уэзерса был повреждён нос.

Первое свидание между Рокки и Эдриан, на котором главный герой подкупает уборщика, чтобы он разрешил кататься на коньках после закрытия на пустынном катке, было снято таким образом только из-за давления со стороны бюджета. Первоначально эту сцену планировали снять на катке в рабочее время. Тем не менее продюсеры решили, что не могут позволить себе нанять массовку, которая была бы необходима для этой сцены.

Монтажно-тонировочный период

Музыка 
Музыка к фильму «Рокки» была написана Биллом Конти. Фактически, Дэвид Шайр (тогдашний муж Талии Шайр) был первым, кто получил возможность сочинять музыку для фильма, но вынужден был отказаться от нее из-за предыдущих обязательств. Таким образом, Джон Эвилдсен обратился к Конти без всяких студий из-за относительно низкого бюджета фильма. «Бюджет на музыку составлял 25 тысяч», — говорил Эвилдсен. «И это было для всего: гонорар композитора, который должен был заплатить музыкантам, аренда студии и покупка ленты для записи».

Основная тема песни «Gonna Fly Now» заняла первое место в списке «Hot 100» журнала Billboard на одну неделю (со 2 по 8 июля 1977 года), и Американский институт киноискусства поставил ее на 58-е место в рейтинге 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии AFL. Альбом саундтрека был выпущен 12 ноября 1976 года United Artists Records. Альбом был переиздан в 1988 году EMI на CD и кассете.

Релиз на видео 

 1982 — VHS и видеодиск CED; выпуск «20th Century Fox Video»
 В 1980-е годы СССР фильм на видеокассетах переводили Леонид Володарский, Василий Горчаков, Андрей Гаврилов и другие
 1990 — VHS и LaserDisc
 1996 — VHS и LaserDisc

Награды и номинации

Последующее признание 
 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии AFI: 78-е место (список 1998 года), 57-е место (список 2007 года)
 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI (2001): 52-е место
 100 лучших героев и злодеев по версии AFI (2003): Рокки Бальбоа занял 7-е место в списке героев
 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии AFI (2004): песня Gonna Fly Now заняла 58-е место
 100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI (2005): фраза «Эй, Адриан!»  заняла 80-е место
 100 самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет по версии AFI (2006): 4-е место
 10 лучших американских фильмов в 10 классических жанрах по версии AFI (2008): 2-е место в десятке лучших фильмов о спорте
 Национальный реестр фильмов

Влияние 
Казахстанский боксёр Василий Жиров, олимпийский чемпион 1996 года и чемпион мира по версии IBF (1999—2003), рассказывал:

Критическая переоценка 
В 2016 году обозреватель BBC Николас Барбер дал весьма нелестную оценку и фильму, и той культовости, которая, по его мнению, была совершенно незаслуженной:

Тем не менее его шаткий сюжет, повторяющиеся диалоги и очевидная дешевизна проекта придают ему шарм непричесанной инди-драмы, и именно поэтому он снискал одобрение критиков и номинации на «Оскар», а также заработал уйму денег и породил франшизу. Возможно, Сталлоне и Эвилдсен на это не рассчитывали, но, как и Бальбоа, им просто повезло. Можно ли назвать «Рокки» самым успешным из плохих фильмов в истории кино? Если это так, то именно его низкое качество и принесло ему успех.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Создание фильма Рокки на BANDFILM.RU

Серия фильмов «Рокки» и «Крид»
Фильмы-драмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1976 года
Фильмы о спорте США
Фильмы о боксе
Фильмы United Artists